Сезон ФК «Сталь» (Дніпродзержинськ) 2015—2016 — перший сезон Сталі в українській Прем'єр-лізі та третій сезон під керівництвом головного тренера Володимира Мазяра. Протягом цього сезону «Сталь» виступала в Прем'єр-лізі та кубку України.

Склад команди 

 

 в оренді з клубу «Ворскла»

Товариські матчі

Передсезонна підготовка

Змагання

Прем'єр-ліга 

|}

Результати

Результати по турах

Матчі

Кубок України

Статистика складу

Матчі та голи 

|-
|colspan="14"|Гравці, які покинули дніпродзержинську «Сталь» протягом сезону:

|}

Бомбардири

Дисциплінарні покарання

Джерела 
 Офіційний сайт ПФК «Сталь» 

Сталь
Сезони ФК «Сталь» Кам'янське